Margarita de Foix (Clisson, 1453-Nantes, 15 de mayo de 1486) fue infanta de Navarra. Era hija de la reina Leonor I de Navarra y del conde Gastón IV de Foix.

Matrimonio e hijos 

Contrajo matrimonio en el castillo de Clisson el 26 de junio de 1471 con el duque Francisco II de Bretaña, con el que tuvo a:

 Ana (1477-1514), heredera de su padre y esposa de Carlos VIII de Francia y de Luis XII de Francia.
 Isabel (1478-1490).

Nobles francesas del siglo XV
Infantes de Navarra